«И в бедности и в богатстве» () — американская комедия 1997 года с участием Кёрсти Элли и Тима Аллена.

Сюжет 
Нью-йоркский бизнесмен Брэд Сэкстон и его жена Кэролайн пышно празднуют 10-летнюю годовщину своего брака. На вечеринку приглашены многочисленные светские друзья и партнёры по бизнесу. Все поздравляют счастливую супружескую чету. Однако семейное счастье — всего лишь показные улыбки, супруги давно уже не испытывают друг к другу тёплых чувств. После вечеринки они принимают решение развестись.

А несколькими часами ранее сотрудники Налогового Управления в ходе проверки обнаружили факты мошенничества в уплате налогов Брэда Сэкстона на сумму в 5,5 миллионов долларов. Боб, бухгалтер Сэкстона, принимал участие в проверке и, поскольку именно он повинен в мошенничестве и растратах, он предпочитает улететь из страны, чтобы избежать судебного разбирательства и тюрьмы. А за ничего не подозревающим Брэдом Сэкстоном начинают охотиться сотрудники Федерального Налогового Управления…

Скрываясь от преследования, Брэд и Кэролайн попадают в общину амишей, где среди зелёных полей, аккуратных домиков консервативных христиан и их старомодных нравов им предстоит научиться многое делать своими руками и переосмыслить свою жизнь и отношение друг к другу.

В ролях 
 Тим Аллен — Брэд Сэкстон
 Кёрсти Элли — Кэролайн Сэкстон
 Джей О. Сандерс — Сэмюэль Йодер
 Меган Кавана — Левиния Йодер
 Кэрри Престон — Ребекка Йодер
 Розмари Ноуэр — Бабушка Йодер
 Дэвил Харшейд — Дедушка Йодер
 Кэти Мур — Анна Йодер
 Майкл Ангарано — Сэмми Йодер
 Бобби Стеггерт — Сэмюэль-младший
 Моника Дитер — Ханна Йодер
 Ричард Пелцман — Джонатан Йодер
 Стефан Александер — настоящий Джозеф Йодер
 Йоханна Кокс — настоящая Эмма Йодер
 Джон Пайпер-Фергюсон — Хеннер Лэпп
 Теренс Карриер — Старейшина Джозеф
 Хэл Хендерсон — Старейшина Томас
 Уэйн Найт — Боб Лачман
 Этан Филипс — Джерри
 Холли Радкин — Мэри
 Кристалл Бок — Пенни
 Мадлен Магер — Сара
 Мигель А. Нуньес-младший — Фрэнк Холл
 Ларри Миллер — Дерек Лестер
 Джон Капонера — Дэйв
 Майкл Лернер — Фил Клейнман
 Марла Мэплс — Синтия
 Джун Клэман — Судья Норткатт
 Майкл Хауэлл — судебный пристав

Интересные факты 
В качестве названия взята строка из свадебного обета, произносимого в ходе церемонии католического бракосочетания.

Ссылки 
 

Фильмы США 1997 года
Кинокомедии США
Кинокомедии 1997 года
Амиши в кино